Tripp Phillips e Emmanuelle Gagliardi hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Jill Craybas 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Graydon Oliver /  Sun Tiantian (primo turno)
 Tripp Phillips /  Emmanuelle Gagliardi (Campioni)

 Justin Gimelstob /  Jill Craybas (finale)
 Ashley Fisher /  Samantha Stosur (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 2004